Schausberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schausberger (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Michaela Schausberger (* 1984), österreichische Schauspielerin
 Norbert Schausberger (1928–2010), österreichischer Zeithistoriker

Schausberger ist auch der Name der Landesregierung Schausberger I und der Landesregierung Schausberger II